Industria – settore secondario dell'economia
 Industria – antica colonia romana situata nell'attuale territorio comunale di Monteu da Po
 Industria 2015 – disegno di legge 
 389 Industria – asteroide